Miejscowości w USA:
 Clymer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Clymer – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
Gminy w USA:
 Clymer (ang. Clymer Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Clymer (ang. Clymer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga